

Sigle 
 Manic Street Preachers – gruppo rock britannico
 Microsoft Points  – punti con cui comprare dal servizio online Marketplace i contenuti scaricabili per i giochi della console Xbox 360 di Microsoft
 Microsoft Student Partners – progetto in ambito accademico della Microsoft a cui partecipano studenti universitari di tutto il mondo.
 Monte San Pietro – comune della città metropolitana di Bologna (Italia)
 Movimento Studentesco Padano – ramo del Movimento Giovani Padani attivo nelle scuole medie superiori.
 Movimento sviluppo e pace
 Münchausen Syndrome by Proxy – Sindrome Münchausen per procura.
 Managed Services Provider – Fornitore di servizi gestiti

Codici 
 MSP – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di Minneapolis-Saint Paul, Minnesota, Stati Uniti d'America

Religione 
 M.S.P. – Missionari servi della Parola
 M.S.P. – Società missionaria delle Filippine
 M.S.P. – Società missionaria di San Paolo di Nigeria